Voici la liste des planètes mineures numérotées de 281001 à 282000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 281001 à 282000

281001-281100

281101-281200

281201-281300

281301-281400

281401-281500

281501-281600

281601-281700

281701-281800

281801-281900

281901-282000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000